Lista de katas (por escola) do estilo Shotokan-ryu, fundado pelo mestre Gichin Funakoshi.

Ver também 
 Katas do estilo Shito-ryu
Katas do caratê
Shotokan